Джон Робин Уоррен AC (, 11 июня 1937, Аделаида, Австралия) — австралийский патолог и учёный, лауреат Нобелевской премии в области медицины и физиологии 2005 года. В 1979 году переоткрыл бактерию Helicobacter pylori. Компаньон ордена Австралии с 2007 года .

Биография 
Робин Уоррен родился 11 июня 1937 года в Аделаиде. Получил степень бакалавра в Университете Аделаиды. В 1967 году начал исследовательскую карьеру в Королевском колледже патологов Австралии и стал старшим патологом Королевского госпиталя Перта, где прошла основная часть его научной карьеры. Вместе с Барри Маршаллом показал, что язва желудка в большинстве случаев вызывается бактерией Helicobacter pylori.

Награды 
В 2005 году Робин Уоррен и его коллега Барри Маршалл получили Нобелевскую премию по физиологии и медицине «За работы по изучению влияния бактерии Helicobacter pylori на возникновение гастрита и язвы желудка и двенадцатиперстной кишки».

 1997 — 
 2007 — кавалер ордена Австралии высшей степени (Companion of the Order of Australia).

Общественная деятельность 
В 2016 году подписал письмо с призывом к Greenpeace, Организации Объединенных Наций и правительствам всего мира прекратить борьбу с генетически модифицированными организмами (ГМО) .

Примечания

Ссылки 
 Short bio of Dr. J Robin Warren
 The Nobel Prize in Physiology or Medicine 2005
 Dr. J Robin Warrens homepage

Лауреаты Нобелевской премии по медицине
Лауреаты Нобелевской премии из Австралии
Медики Австралии
Микробиологи Австралии
Выпускники Аделаидского университета
Награждённые медалью Флори